Лесково може да се отнася за:

 Лесково, на гръцки Трия Елата, историческо село в Мъглен, Егейска Македония, Гърция, днес руини;
 Лесково, село в община Демир Хисар, Северна Македония.

Вижте също 
 Лясково